Джейк Марк Джо́нсон (; род. 28 мая 1978) — американский актёр и комик, наиболее известный ролью Ника Миллера в комедийном телесериале «Новенькая».

Ранние годы 
Джонсон родился в Эвастоне, северном пригороде Чикаго и был воспитан матерью-одиночкой, художницей, которая делала витражи. Джонсон вырос в Эванстоне, Виннетке, Линкольн Парк, и Рогерс Парк и окончил New Trier High School. Джонсон учился в Айовском университете в течение двух лет до переезда в Нью-Йорк для обучения в Нью-Йоркском университете Tisch School of the Arts. В конечном итоге он переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актёрскую карьеру.

Карьера 
В начале карьеры Джонсон выступал в различных комедийных шоу в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Джонсон вместе с комиком Эриком Эдельштейном создали комедийный дуэт, их скетч-шоу «Это мой друг» регулярно исполнялось на сцене импровизационного театра The Second City в Лос-Анджелесе. В 2006 году Джонсон и Эдельштейн работали с исполнительными продюсерами Джейсоном Риттером и Саймоном Хелбергом, чтобы создать получасовой импровизированный пилот для телевидения на основе их скетч-шоу.

Джонсон появился в многочисленных ролях на телевидении и в кино, в том числе в эпизодах таких сериалов как «Умерь свой энтузиазм», «Обмани меня» и «Вспомни, что будет». В 2010 году исполнитель Steel Train пригласил Джонсона сняться в своём клипе на песню Turnpike Ghost.

В 2011 году он снялся в романтической комедии «Больше чем секс» вместе с Натали Портман и Эштоном Кутчером. В 2011 году он получил главную роль в комедийном сериале канала Fox «Новенькая», первый сезон которого был номинирован на премию «Выбор телевизионных критиков» в категории «Самый многообещающий новый сериал». Премьера сериала была просмотрена аудиторией в 10280 тысяч и в целом получила положительные отзывы от критиков.

Личная жизнь 
Джонсон живёт в Лос-Анджелесе с женой-художницей Эрин Пайн. Пара воспитывает двоих детей. Джонсон любит баскетбол и теннис, является членом баскетбольной лиги Sunday Men’s Basketball League и пяти теннисных ассоциаций. Имеет ирландские корни.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Нью-Трирской средней школы
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета